Wattenbach ist ein geographischer Name und Namensbestandteil:

Orte:
 Oberwattenbach, Kirchdorf von Markt Essenbach, Landkreis Landshut, Bayern; früher selbständige Gemeinde
 Unterwattenbach, Kirchdorf auf Gemarkung Oberwattenbach von Markt Essenbach, Landkreis Landshut, Bayern
 Wattenbach (Lichtenau), Ortsteil des Marktes Lichtenau im Landkreis Ansbach, Bayern
 Wattenbach (Söhrewald), Ortsteil der Gemeinde Söhrewald im Landkreis Kassel, Hessen
 Wattenbacherau, Dorf auf Gemarkung Ohu von Markt Essenbach, Landkreis Landshut, Bayern

Gewässer:
 Wattenbach (Inn), rechter Zufluss des Inns in Wattens, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol
 Wattenbach (Krebsbach), linker Oberlauf des Krebsbachs (zur Rems) in Winterbach, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Wattenbach (Moosgraben), abschnittsweise auch Wattenbacher Graben, linker Zufluss des Moosgrabens (zum Längenmühlbach) bei Unterwattenbach, Markt Essenbach, Landkreis Landshut, Bayern
 Wattenbach (Mülmisch), Zufluss der Mülmisch im Landkreis Kassel, Hessen
 Wattenbach (Weißach), linker Zufluss der Weißach (Murr) nach Oberweissach, Gemeinde Weissach im Tal, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg 

Wattenbach ist ein Familienname:
 Wilhelm Wattenbach (1819–1897), deutscher Historiker und Paläograf

Siehe auch:
 Wattbach